St. John’s Church Complex ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. John’s Church Complex (New Jersey), ID-Nr. 03000933
 St. John’s Church Complex (Delaware County, New York), ID-Nr. 95000879
 St. John’s Church Complex (Richmond County, New York), ID-Nr. 83004646